Municipio de Elm Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elm Creek (condado de Marshall, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Elm Creek (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Elm Creek (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Elm Creek (condado de Buffalo, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Buffalo.